Superligaen (1994/1995) była 83. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. W pierwszej rundzie rywalizowało 10 zespołów. 8 najlepszych drużyn awansowało do 2. rundy, a pozostałe dwie spadły. Najlepszy zespół drugiej rundy zostawał mistrzem kraju. Tytułu nie obroniła drużyna Silkeborg IF. Nowym mistrzem Danii został zespół Aalborg BK.

1. runda

2. runda

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
1994 w Danii
1995 w Danii
1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej